Rui Manuel Sousa Valério (Urqueira, Ourém, 24 de Dezembro de 1964) é um bispo católico português, Bispo das Forças Armadas e de Segurança. 

A ordenação episcopal de D. Rui Valério teve lugar no dia 25 de Novembro de 2018, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, conjuntamente com a ordenação de D. Daniel Henriques, nomeado pelo Papa como Bispo-Auxiliar para o Patriarcado de Lisboa.

Ligações externas

Naturais de Ourém (Portugal)
Bispos católicos de Portugal